Mercedes-Benz Röhr-Modelle steht für folgende Konzept- und Versuchsfahrzeuge von Daimler-Benz:

 Mercedes-Benz W 144, Typ 130 VB, Vierzylinder-Boxermotor, Frontantrieb, 1936/1937
 Mercedes-Benz W 145, Typ 190 VB, Sechszylinder-Boxermotor, Frontantrieb, 1936/1937
 Mercedes-Benz W 146, Typ 260 VB, Achtzylinder-Boxermotor, Frontantrieb, 1936/1937
 Mercedes-Benz W 147, Typ 400 V, V8-Motor, Heckantrieb, 1938
 Mercedes-Benz W 160, Typ 400 VM, V8-Motor, Heckantrieb, 1938
 Mercedes-Benz W 161, Typ 400 VMS, V8-Motor, Heckantrieb, 1938